Гаттендорф () — топоним:

 Гаттендорф — община в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.
 Гаттендорф — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.